А́ндраш А́дорьян (; настоящая фамилия Йо́ха, ; 31 марта 1950, Будапешт) — венгерский шахматист, гроссмейстер (1973), тренер, шахматный теоретик.

По образованию механик. Первые партии проводил под именем Андраш Йоха, впоследствии взял девичью фамилии матери.

Чемпион Венгрии среди юношей 1964 года, чемпион Европы среди юношей 1969—1970 года. Закончил вторым после Карпова в 1970. Участник ряда олимпиад, победитель Олимпиады 1978 года. Участник матчей претендентов на мировое первенство в цикле 1978—1981 гг. Участник 4 чемпионатов Европы.

Участник соревнований на первенство мира:
 межзональный турнир в Риге (1979) — 3-4 места (разделил место с Золтаном Рибли, дополнительный матч между ними закончился вничью, по лучшему коэффициенту 3-е место присуждено Адорьяну);
 межзональный турнир в Толуке (1982) — 9-10 места;
 межзональный турнир в Сираке (1987) — 13-14 места.

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Библиография 
 Winning With the Grunfeld. Collier Books, 1987, ISBN 0020160801
 Black is OK. Batsford Ltd, 1988, ISBN 3-8044-1353-6
 Quo vadis Garry. Schachverlag Dreier, 1990, ISBN 3-9802574-0-1
 Black is still OK. Batsford Ltd, London 2004, ISBN 0-713-48870-0
 Black is OK forever. Batsford Ltd, London 2005, ISBN 0-7134-8942-1

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты Венгрии
Победители шахматных олимпиад
Шахматные теоретики
Люди, известные под псевдонимами